Креммер — немецкая фамилия:

 Креммер, Густав Генрихович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8035; 26 ноября 1848.
 Креммер, Отто Фридрихович — Георгиевский кавалер; майор; № 10072; 26 ноября 1857.

См. также 
 Кремер
 Крамер